A Praia do forte de Itaparica fica localizada no final do Boulevard, e é um dos principais recantos de veranistas do município brasileiro de Itaparica, no estado da Bahia. Sua faixa de areia é estreita, com cerca de duzentos metros à direita do forte.

Com águas calmas e quentes, torna-se um local muito procurado por banhistas.

Forte